Jeongjong ist der Name von:

 Jeongjong (Goryeo 945–949) (923–949), 3. König der Goryeo-Dynastie
 Jeongjong (Goryeo 1034–1046) (1018–1046), 10. König der Goryeo-Dynastie
 Jeongjong (Joseon) (1357–1419), 2. König der Joseon-Dynastie